Das  Bunteshaus Schönenwerd steht in Schönenwerd im Kanton Solothurn in der Schweiz. Es ist ein Künstlerhaus, das die Künstlerin und Lehrerin Silja Coutsicos zum Thema der vier Elemente und Jahreszeiten konzipiert und gestaltet hat, ihr Gesamtkunstwerk und Lebenswerk. Seit 1994 arbeitet Silja Coutsicos kontinuierlich an der Gestaltung und Instandstellung des einst baufälligen Hauses.

Lage und Umgebung 
Die Zufahrt zum Bunteshaus ist nur von der Haldenbachstrasse her möglich, ein wunderlicher Eisenzaun mit stilisierten Masken und ein grosses Eisentor zieren den Eingang. Die Postadresse des Bunteshauses lautet Aarauerstrasse 45.

Fassadengestaltung 
Silja Coutsicos hat jede Seite des Hauses in einer eigenen Farbe gestaltet und diese bildhaft je einem Element und einer Jahreszeit zugeordnet. So entwickelte sich die Fassadengestaltung zu einem bunten, erlebbaren Rundgang, einem Sinnbild für das Leben, das die Zyklen von Werden – Sein – Vergehen aufzeichnet. Da das Haus oft als das farbigste Haus der Schweiz bezeichnet wurde, nahm die Künstlerin dies auf und nannte es fortan humorvoll «Das Bunteshaus».

Jahreszeit Frühling/Element Luft 
Auf der Ostseite des Hauses herrscht die Farbe Gelb vor. Zusammen mit den Pflanzenranken und Blüten aus Spiegeln und violetten Glassteinen verkörpert sie das Symbol des Wachsens, des Suchens und Strebens nach Öffnung und nach Licht. Es ist diese inspirierende, erhellende, geistige Kraft des Wollens, die das Leben in Schwung bringt.

Jahreszeit Sommer/Element Feuer 
Im Süden, auf der roten Fassadenseite des Bunteshauses züngeln Spiegelflammen bis zum Dach hinauf. Hier sieht sich der Betrachter mit den Widersprüchen des Lebens konfrontiert, mit der Suche nach Identität, nach Sinn und Aufgabe.

Jahreszeit Herbst/Element Wasser 
Im Westen dominiert das Grün-Blau des Wassers. Aus dem Wasser entwickeln sich die diversen Lebensformen. Seine Aggregatzustände und Wandlungsfähigkeit faszinieren uns immer wieder. Den Eingang ziert ein riesiger verspiegelter Lebensbaum, an dessen Ästen gleichzeitig Knospen, Blüten, Früchte und Samen prangen. Er steht für die grosse Ernte unseres Lebens.

Jahreszeit Winter/Element Erde 
Violett beherrscht die Nordfassade des Hauses. Die Erde empfängt und umhüllt alles wie ein Samenkorn und birgt in sich doch sämtliche Möglichkeiten des Wandels und Werdens. Die Zeit, unsere Lebensspanne und was wir daraus machen, Sinn und Weg dominieren hier das Thema. Die verspiegelten, fallenden Blätter könnten ebenso gut als aufsteigende Federn interpretiert werden. Im Sockel finden sich undefinierte, sich neu bildende Daseinsformen, Geistwesen gleich, die danach streben, wieder zum Leben erweckt zu werden und ihre definitive Form und Bestimmung zu finden. Wie der Phönix aus der Asche sind sie Sinnbild für einen möglichen Neuanfang. In den vielfältigen Erdschichten aus Natursteinen findet man auch Versteinerungen und vereinzelt Edelsteine, Schätze des Erdelements.

Anlage 
Die Anlage umfasst das Haus mit kleinem Nebengebäude, dem Atelier und einem Grundstück von insgesamt 1200 m², dem Bunteshausgarten. Das private Grundstück wird von der Künstlerin getragen und verwaltet.

Entstehungsgeschichte 
Die Familie mit vier Kindern bezog das baufällige Haus 1994 und baute es über die Jahrzehnte hinweg in Eigenregie um. Die Erfahrung der Wichtigkeit der Grundelemente wie Versorgung, Wärme, Sicherheit, Geborgenheit, die eine gesicherte Existenz erst möglich machen, führte letztlich zum Gestaltungsthema des Bunteshauses. All die Fragen rund um Werden – Sein – Vergehen begleiten das Wirken der Künstlerin. Das Haus ist weiterhin Wohnsitz von Silja Coutsicos und beherbergt ihr Atelier. Die Gestaltung des Hauses und seiner Umgebung ist noch im Gange.

Geschichte des Gebäudes 
 Baujahr: 1889 (Wohngebäude mit kleinem Stall für Selbstversorgung)
 1994: Kauf durch Familie Coutsicos
 Seit 1994: Renovation und stetige Entwicklung der Umgestaltung zum Gesamtkunstwerk

Betrieb und Weiterbestehen 
Workshops und Führungen für Gruppen sind auf Anfrage möglich.

Das Bestehen des Bunteshauses ist finanziell von der Künstlerin selber getragen.

Die Bunt (Gartenfestival) 
Seit 2018 feiert das Bunteshaus jeweils am 1. August «Die Bunt». Das ist ein kleines Gartenfestival mit einem vielseitigen, internationalen, bunten Programm quer durch alle Kunstsparten, welches für ein ebenso vielfältiges Publikum gedacht ist. Junge, sowie renommierte Künstler haben dabei die Möglichkeit, hier aufzutreten.

Die Bunt kann weiterhin stattfinden, solange sie von der Familie Coutsicos, ihren Freunden und Helfern in Freiwilligenarbeit getragen wird.

Weblinks 
 Das Bunteshaus Schönenwerd (SO)
 Die Bunt (Gartenfestival)

Einzelnachweise 

Bauwerk in Schönenwerd
Künstlerhaus
Kultur (Schönenwerd)